Rome kan syfta på:

Populärkultur 
Rome (musikgrupp) – en musikgrupp
Rome: Total War – är ett datorspel som är utvecklat av Creative Assembly och utgivet av Activision.
Rome (TV-serie) – en TV-serie samproducerad av amerikanska bolaget HBO, brittiska BBC och italienska RAI och dess första säsong sändes i amerikansk TV hösten 2005.

Geografi 

 Italien

 Huvudstaden Rom (storstadsregion), provins, Lazio, 
 Rom, kommun, huvudstad, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 USA

 Rome, Georgia, countyhuvudort, Floyd County, 
 Rome, Iowa, ort, Henry County, 
 Rome, Illinois, ort, Peoria County, 
 Rome, Maine, ort, Kennebec County, 
 Rome, New York, ort, Oneida County, 
 Rome, Pennsylvania, ort, Bradford County, 
 Rome (ort i USA, Wisconsin), Jefferson County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar